Михаил Костин:
 Костин, Михаил Александрович (род. 1959) — советский и белорусский толкатель ядра.
 
 Костин, Михаил Николаевич (1931—1988) — зоотехник, директор совхоза, Герой Социалистического Труда.